Первомайский сельсовет () — административная единица на территории Берёзовского района Брестской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Первомайская.

Состав 
В состав сельсовета входят 2 агрогородка и 6 деревень:

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Берёзовский райисполком 

Сельсоветы Берёзовского района (Брестская область)